Iwan Kyryłenko
 Witalij Kyryłenko
 Wjaczesław Kyryłenko

Zobacz też 
 Kirilenko